Jupiler League ist

 der Sponsorenname der ersten belgischen Fußballliga von 1993 bis 2008, siehe Division 1A
 der Sponsorenname der zweiten niederländischen Fußballliga, siehe Eerste Divisie